Meurers ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich von Meurers (1888–1953), deutscher Geistlicher
 Joseph Meurers (Peter Joseph Meurers; 1909–1987), deutscher Astronom, Astrophysiker und Naturphilosoph
 Jutta Meurers-Balke (* 1950), deutsche Archäologin und Archäobotanikerin
 Klaus Meurers (1940–2019), deutscher Generalarzt
 Matthias Joseph Meurers (1760–1825), deutscher Geistlicher, Domkapitular von Trier 

Siehe auch:
 Meurer